Пейрен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Пейрен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї